John Lightfoot ( - ), prêtre et théologien anglais, recteur et vice-Chancelier du collège St Catharine à Cambridge ;
John Lightfoot ( - ), prêtre, libraire, botaniste et conchyliologiste britannique.